Villa Hamilton ist der Name folgender Gebäude:

 Villa Hamilton (Baden-Baden)
 Villa Hamilton im Park von Wörlitz